

Patronyme 
 Achille Gouffé (1804-1874), contrebassiste et compositeur français.
 Armand Gouffé (1775-1845), poète, chansonnier, goguettier et vaudevilliste français.
 Claude Gouffé (1926-2013), linguiste français.
 Jules Gouffé (1807-1877), cuisinier et pâtissier français.

Odonyme 
 Cours Gouffé, voie du  de Marseille.

Voir aussi 
 Affaire Gouffé